

Сариколь — селище, Сарикольський район, Костанайська область
 Сариколь — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Сариколь — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Сариколь — село, Кегенський район, Алматинська область
 Сариколь — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Сариколь — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Сарколь